Лудвиг IV, Луи (Ludwig, Louis) може да се отнася за:

Владетели:

 Луи IV Задморски (* 10 сентември 920 или 921 † 10 септември 954) от династия Каролинги – крал на Западнофранкското кралство (936 — 954)
 Лудвиг IV Светия (* 28 октомври 1200 † 11 септември 1227) от род Лудовинги – ландграф на Тюрингия и пфалцграф на Саксония (1217 – 1227)
 Лудвиг IV фон Йотинген († 1251) – граф на Йотинген в Швабия, Бавария и пфалцграф на Бавария
 Лудвиг IV Баварски (* 1 април 1282 † 11 октивру 1347) – херцог на Горна Бавария (1294–1340) и пфалцграф при Рейн (1294–1329), римско-немски крал (1314–1347), от 1328 г. Император на Свещената Римска империя и от 1327 г. крал на Италия в нач. на 14 век
 Лудвиг IV фон Франкенщайн (* пр. 1284; † сл. 29 септември 1344) – господар на Франкенщайн в Оденвалд
 Лудвиг IV фон Тек († 1352) – херцог (граф) на Тек от линията Оберндорф
 Лудвиг IV фон Нойербург († 1366) – валпод (служител) на Нойербург и господар на замък и господството Райхенщайн в Рейнланд-Пфалц
 Лудвиг IV фон Лихтенберг (* 1396; † 28 август 1434) – господар на Лихтенберг-Лихтенау в Долен Елзас
 Лудвиг IV фон Пфалц (* 1 януари 1424 † 13 август 1449) от фамилията Вителсбахи – пфалцграф и курфюрст на Пфалц (1436 – 1449)
 Лудвиг IV фон Хелфенщайн (* 21 ноември 1447; † 27 декември 1493) – граф на Хелфенщайн-Визенщай и вюртембергски съветник (1475/1488)
 Лудвиг IV фон Хесен-Марбург (* 27 май 1537, † 9 октомври 1604) от Дом Хесен, наричан Стари или Тестатор, е единственият ландграф на Хесен-Марбург (1537 – 1604)
 Лудвиг IV фон Лигница (* 19 април 1616 † 24 ноември 1663) от клон Лигница на рода на Силезийските Пясти – херцог на Бриг (1639 – 1654), Олав (1639 – 1654), Волов (1653 – 1654) заедно с братята му и сам на Легница (1653 – 1663)
 Лудвиг IV фон Хесен унд бай Райн (* 12 септември 1837 † 13 март 1892) – Велик херцог на Хесен и при Рейн (1877 – 1892)